Sasnowy Bor – osiedle na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim
 Sasnowy Bor – osiedle robotnicze na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie swietłahorskim
 Sasnowy Bor – osiedle na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Miasota
 Sasnowy Bor – przystanek kolejowy w lasach, 3 km od miejscowości Biarozauka, w rejonie mozyrskim, w obwodzie homelskim, na Białorusi